Монте Обскуро има више значења:

 Монте Обскуро (Косолапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Монте Обскуро (Сан Мигел Чикава), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Монте Обскуро (Санта Катарина Хукила), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Монте Обскуро (Мескитик де Кармона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Монте Обскуро (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Монте Обскуро, Колонија Пенхамо (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Монте Обскуро (Уајакокотла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Монте Обскуро (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Монте Обскуро (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Монте Обскуро (Закуалпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику